Hooghvorst ou Hoogvorst

Patronyme 
 Emmanuel Van der Linden d'Hooghvorst, homme politique belge.
 Joseph van der Linden d'Hooghvorst, homme politique belge, frère du précédent.

Toponyme 
 Rue d'Hoogvorst à Bruxelles.

Famille originaire du duché de Brabant
Ancienne famille belge